Das Monte Carlo Classic 2001 fand vom 18. bis 24. November 2001 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 17.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Fiona Geaves erreichte erneut das Endspiel, in dem sie auf Cassie Campion traf. Campion gewann die Partie mit 9:5, 9:3 und 9:0 und sicherte sich so zum zweiten Mal nach 1999 den Titelgewinn bei dem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2001
WSA World Tour 2001/02